Гарсес () — испанская фамилия. Известные носители:

 Гарсес, Борха (род. 1999) — испанский футболист.
 Гарсес, Гонсало (род. 1974) — аргентинский писатель и журналист.
 Гарсес, Карлос (род. 1990) — эквадорский футболист.
 Гарсес, Мартин (ум. 1601) — 52/53-й великий магистр Мальтийского ордена (1595—1601).
 Гарсес, Паула (род. 1974) — американская актриса.
 Гарсес, Пауло (род. 1984) — чилийский футболист, вратарь клуба «Коло-Коло» и сборной Чили.
Двойная фамилия
 Эспиноса Гарсес, Мария Фернанда (род. 1964) — эквадорский политик, государственный и дипломатический деятель.